O1 of Ringvej 1 is het nummer van een aantal ringwegen in Denemarken:
 O1 (Aarhus), een ringweg van Aarhus
 O1 (Roskilde), een ringweg van Roskilde